Кубок Швейцарії з футболу 2013–2014 — 89-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Цюрих.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2013

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 2013

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2014

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 березня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2013–2014
Швейцарія
Швейцарія
2013 у швейцарському спорті
2014 у швейцарському спорті